Железопътна гара Бургас може да се отнася за:

 Централна гара Бургас
 Владимир Павлов (гара)